Dahi – nome proprio di persona maschile
 Dahi – alimento indiano
 Dahi – enclave dell'India
 DJ Dahi – musicista e disc jockey statunitense
 Roger Dahi – tiratore siriano